

Persone
 Aldo Gucci (1905-1990) – imprenditore e designer italiano con cittadinanza statunitense, figlio maggiore di Guccio Gucci
 Emiliano Gucci (1975) – scrittore e giornalista italiano
 Guccio Gucci (1881-1953) – imprenditore italiano, fondatore dell'omonima casa di moda
 Maurizio Gucci (1948-1995) – imprenditore italiano, figlio di Rodolfo Gucci
 Paolo Gucci (1931-1995) – imprenditore e stilista italiano, figlio di Aldo Gucci
 Rodolfo Gucci, in arte Maurizio D'Ancora (1912-1983) – attore e imprenditore italiano, figlio di Guccio Gucci
 Santi Gucci (1530-1600) – scultore e architetto italiano del Rinascimento
 Sofia Gucci, ora Sofia Cucci (1986) – ex attrice pornografica rumena naturalizzata italiana

Altro
 Gucci – casa di moda italiana attiva nei settori di alta moda e articoli di lusso
 Gucci Girl – singolo della cantante tedesca Katja Krasavice
 Gucci Snakes singolo del rapper statunitense Tyga
 House of Gucci – film del 2021 diretto da Ridley Scott
 Museo Gucci –, noto anche come Gucci Garden – museo della moda di Firenze